Христо Етрополски може да се отнася за:
 Христо Етрополски (р. 1942) – български учен от БАН (физик, професор)
 Христо Етрополски (р. 1959) – български спортист и треньор (фехтовач)
 Христо Етрополски – директор в Българската агенция за инвестиции